

Бетеря — річка в Башкортостані, ліва притока Узяна
 Бетеря — присілок, Баймацький район, Башкортостан